«Железные» (пол. AZL Żelazny) — частная пилотажная группа, выступающая на винтовых учебно-тренировочных самолётах Zlin Z-50 и Z-526 чешского производства.
Базируется в Зелёна-Гура.

Инциденты 
1 сентября 2007 года во время выступления на Radom Air Show 2007 при выходе из петли столкнулись два самолёта группы. Два лётчика погибли.

Галерея

Ссылки 
 Сайт группы

Пилотажные группы
Современные аэробатические команды